ДБ-108, известный также как ДБ-2ВК-108 и ДСБ-2ВК-108 — скоростной дневной бомбардировщик ОКБ Мясищева.

История создания 
Приказом НКАП № 358 от 27 мая 1944 г. перед ОКБ Мясищева поставили задачу спроектировать, построить в двух экземплярах и предъявить на государственные испытания в декабре 1944 г. двухмоторный скоростной дневной бомбардировщик с моторами ВК-108, максимальной скоростью полёта на высоте 6000 м — 700 км/ч и дальностью в 2000 км при 1000 кг бомб внутри фюзеляжа. Работа началась летом 1944 года. Основой конструкции стала схема Пе-2И с увеличенным объёмом фюзеляжного бомбоотсека и более мощными, на 150—200 л. с., двигателями ВК-108 оснащёнными четырёхлопастными винтами ВИШ-108Л-20.

Общие сведения 
Самолёт сразу начали проектировать в трёх вариантах:
 ВМ-16 (Владимир Мясищев, проект № 16) — двухместный для бомбардировок с горизонтального полёта;
 ВМ-17 — пикирующий с тормозными решётками под крылом и третьим членом экипажа;
 ВМ-18 — четырёхместный с повышенной бомбовой нагрузкой.

Все три варианта обозначались как самолёт ДБ-108 (дневной бомбардировщик с моторами ВК-10В). Их конструкция была цельнометаллической и хорошо приспособленной для серийного производства, имела трёхопорное шасси с хвостовым колесом и разнесённое хвостовое оперение.

Для осуществления нормального взлёта с предельной нагрузкой или для сокращения длины разбега при нормальном взлётном весе ВМ-17 и ВМ-18 оснащались подкрыльевой установкой из твердотопливных ракетных стартовых ускорителей.

Первый ВМ-16 был построен к 30 декабря 1944 года и передан на испытания. Они проходили с января по июнь 1945 года. В июне 1945 года был изготовлен пикировщик ВМ-17, а вслед за ним и ВМ-18.

В связи с окончанием войны план серийного производства этих самолётов был снят, а программа лётных испытаний осталась не завершённой.

Тактико-технические характеристики 
Источник данных: книга «Авиация Красной армии».

Примечания 

Самолёты Мясищева
Предсерийные самолёты и прототипы
Бомбардировщики СССР